Kyoko bezeichnet:
 (35441) Kyoko, einen Asteroiden
 einen Roman von Ryū Murakami
 Kyōko (Vorname), einen japanischen Vornamen

Kyōko bezeichnet:
 Kyōkō, den Lagerraum der Sutren in japanischen buddhistischen Tempeln, siehe Kyōzō

Kyoko ist der Künstlername von
 Kyoko (Musiker) († 2015), japanischer Gitarrist und Sänger